Итальянка собирается замуж — название нескольких телевизионных сериалов.

 «Страсть и власть» — мексиканский телесериал 1988 года.
 «Страсть и власть» — мексиканский телесериал 2015 года.